est un mot anglais transparent ayant pour origine la racine du mot .

Il peut désigner :

Entreprises 
Pioneer, une entreprise japonaise d'électronique grand public.
 Pioneer Hi-Bred, une entreprise de semences filiale de Dupont de Nemours.
Pioneer (ULM), une filiale de planeur ultra-léger motorisé du constructeur italien Alpi Aviation.

Toponymes 

 Pioneer, une census-designated place américaine située en Californie ;
 Pioneer, une census-designated place américaine située en Floride ;
 Pioneer (Iowa), une ville de l'Iowa ;
 Pioneer (Louisiane), une ville de Louisiane ;
 Pioneer (Ohio), un village de l'Ohio ;
 Pioneer (Australie), une banlieue de la ville de Griffith en Australie ;
Pioneer (Russie), une île dans l'arctique russe ;
 .

Navires 
 Pioneer, un sous-marin confédéré ;
 Pioneer (goélette), une goélette américaine de 1885 ;
 Pioneer (cotre), un cotre anglais de 1864.

Autres 
 Sondes Pioneer, plusieurs sondes spatiales lancées par la NASA.
Pioneer Records, un label discographique indépendant britannique.
 RQ-2 Pioneer, un drone de combat américain.
 Pioneer, un film norvégio-suédo-germano-français co-écrit et réalisé par Erik Skjoldbjærg (2013).
 Pioneer, un jeu vidéo de simulation spatiale.
 Pioneer, une chanson du chanteur Freddie, représentant la Hongrie au Concours Eurovision de la chanson 2016.
 Payoneer, société de services financiers
Homonymie de bateaux